Presidente Perón puede hacer referencia a:
 Juan Domingo Perón, presidente de Argentina del ;
 la provincia Presidente Perón, nombre oficial de la provincia del Chaco de Argentina entre 1951 y 1955; o
 el partido de Presidente Perón, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 el Presidente Perón (buque de pasajeros), buque de pasajeros de Argentina renombrado «Argentina» en 1955; o
 el Presidente Perón (buque tanque), buque tanque de Argentina renombrado «General Las Heras» en 1955.